Сиберг (Syberg, Seberg) — многозначный термин.

Фамилия 
 Сиберг, Анна (1870—1914) — датская художница.
 Сиберг, Джин (1938—1979) — американская актриса.
 Сиберг, Фриц (1862—1939) — датский художник.

В культуре 
 «Опасная роль Джин Сиберг» — фильм-биография о Джин Сиберг, вышедший в 2019 году.
 «Джин Сиберг» — мюзикл о жизни Джин Сиберг.

См. также 
 Сиберт
 Смиберт